Spirala može značiti:

 Spirala, u matematici, krivulja koja se kružno udaljava (može se reći i: približava) od svog središta.

 Kontracepcijska spirala, je vrsta kontracepcije.
 Spirala šutnje, teorija masovne komunikacije.